Adriana Peixoto (Niterói, 23 de abril de 1979) é uma cantora e compositora de música popular brasileira.

Discografia
Adriana Peixoto

Ligações externas 
 

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais de Niterói
Cantores de música popular brasileira